Miejscowości w Polsce:

 Ulatowo-Adamy
 Ulatowo-Borzuchy
 Ulatowo-Czerniaki
 Ulatowo-Dąbrówka
 Ulatowo-Gać
 Ulatowo-Janowięta
 Ulatowo-Pogorzel
 Ulatowo-Słabogóra
 Ulatowo-Zalesie
 Ulatowo-Żyły

Przypisy